Micropilina är ett släkte av blötdjur. Micropilina ingår i familjen Micropilinidae.

Micropilina är enda släktet i familjen Micropilinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Urmollusker
Micropilina